Dudler hat folgende Bedeutungen:

 Dudler (Gesang), eine Variante des Jodlers im östlichen Alpenvorland und vor allem in Wien

Dudler ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Dudler (* 1981), Schweizer Politiker (CVP)
 Max Dudler (* 1949), Schweizer Architekt